Mittelgrund steht für:
 den Bereich eines Bildes zwischen Vorder- und Hintergrund
 Mittelgrund, deutscher Name von Prostřední Žleb, Stadtteil von Děčín im Bezirk Děčín, Aussiger Region, Tschechien

Siehe auch:

 Mittelgrund Helmlingen, Naturschutzgebiet bei Helmlingen in Baden-Württemberg
 Mittelgrund (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Saale-Orla-Kreis in Thüringen 
 Mittelgrund (Ostsee), Untiefe in der Eckernförder Bucht in der Ostsee